Andrea Alberti (n. 1949) – musicista italiano
 Andrea Alberti (n. 1985) – hockeista su ghiaccio italiano